

Patronyme 
 Jacques Lobstein (1847-1931), brasseur français.
 Jean Lobstein (1777-1835), chirurgien et pathologiste français, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg.
 Jean Martin François Théodore Lobstein, (1780-1855), juriste et musicologue strasbourgeois.
 Paul Lobstein (1850-1922), théologien et dogmaticien français, doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg.

Toponyme 
 Le château Lobstein est un château situé à Ville-sur-Illon en Lorraine.
 Le Clos Lobstein est un lotissement situé également à Ville-sur-Illon.